Князь Борис Иванович Куракин (, Москва — , Париж) — сподвижник и свояк Петра Великого, первый постоянный посол России за рубежом; действительный тайный советник. Положил начало вековой традиции дипломатической службы в роду Куракиных.

Биография 
Основной источник биографии Б. И. Куракина — «Жизнь князя Бориса Куракина им самим описанная», которую он начал писать находясь на лечении в Карлсбаде. В самом начале своей биографии он указал дату, когда начал писать — 25 сентября 1705 года.

Ранние годы 
Родился  1676 года в семье князя Ивана Григорьевича, отпрыска рода Гедиминовичей, и Феодосии Алексеевны, урождённой княжны Одоевской (ум. 1677); крестник царя Фёдора Алексеевича. В детстве много болел.

В 1682 году его отец был отправлен на воеводство в Смоленск, где он и умер «от каменной болезни» (болезни почек). После этого Бориса, его брата Михаила и сестру Марию (от второго брака Ивана Григорьевича с Марией Петровной Урусовой, умершей в 1684 году) воспитывала их мачеха.

Военная карьера 
С 1683 года входил в ближайшее окружении Петра I, был его спальником, принимал участие в военных потехах близ слободы Семёновская. С организацией «потешных полков» — в Семёновском полку, в составе которого участвовал в обоих Азовских походах, поручик, с 1696 года — капитан.

В 1696 году был направлен в Италию для изучения морского дела, фортификации и математики.

После возвращения из второго Азовского похода по пути в Воронеж царём Петром I Борису были пожалованы земли на реке Белой, притоке реки Айдар, где впоследствии возникла слобода Бело-Куракина, нынешний посёлок Белокуракино Луганской области.

В 1700 году ему было «отказано по грамоте из Приказа Казанского дворца» до 17 тысяч десятин «дикопорозжей земли» по рекам Хопёр и Сердоба в будущей Пензенской губернии, где появилось село Борисоглебское-Куракино. В том же году Борис Иванович купил земли «за рекой Сурою, на речке Юловке, в иных урочищах», где поставил село Павло-Куракино, в настоящее время расположенное на территории Городищенского района Пензенской области.

С началом Северной войны участвовал в походе под Нарву (1700), затем участвовал в осаде и взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703) и Нарвы (1704), в 1703 году получил чин майора лейб-гвардии Семёновского полка.

В 1705—1706 годах находился за границей на лечении, посетил Германию, Нидерланды, Англию. По возвращении 19 января 1707 года в Жолкве пожалован в подполковники лейб-гвардии Семёновского полка и в том же году был направлен в Италию с дипломатической миссией, — настаивать на непризнании папой Станислава Лещинского королём Польши.

С началом похода Карла XII против России в 1708 году вернулся в армию, командовал Семёновским и Астраханским полками в дивизии князя А. Д. Меншикова, в 1709 году командовал Семёновским полком в Полтавской битве, но не был отмечен никакими наградами.

Дипломатическая карьера 

С 1709 по 1712 годы Б. И. Куракин был представителем России в Лондоне, в Ганновере и в Гааге; в 1713 году, получив чин тайного советника, участвовал в Утрехтском конгрессе в качестве полномочного представителя России; в 1715 году подписал Грейфсвальдский союзный договор с Ганновером. С 1716 года состоял послом в Париже.

Высочайшим рескриптом от 14 сентября 1714 года был произведён из подполковников гвардии в чин генерал-майора. В 1717 году награждён орденом Св. Андрея Первозванного; 30 августа 1725 года стал кавалером ордена Св. Александра Невского; 14 ноября 1725 года произведён в действительные тайные советники.

В 1722 году Пётр Великий, отправляясь в Персидский поход, поручил ему руководство всеми послами России, аккредитованными при европейских дворах. В 1724 году он послан послом в Париж, где и умер 28 октября 1727 года (в Московском некрополе — ?). Многие из его потомков также сделали блестящую карьеру в дипломатии.

Б. И. Куракин завещал устроить в Москве странноприимный дом («шпиталь») для содержания 12 бедных офицеров дворянского звания и составил его регламент. Во исполнение воли отца Александр Куракин в 1730-е гг. организовал в Басманной слободе т. н. Куракинскую богадельню.

Мемуарист 

Будучи одним из образованнейших людей своего времени, Куракин в своих трудах часто прибегает к голландскому, французскому и итальянскому языкам. Его перу принадлежат дневник и путевые записки, автобиография, доведённая до 1709 года, история русско-шведской войны, политические записки, обширная деловая и семейная переписка. К 1723 году Куракин задумал «Гисторию о Славяно-российской империи», полную историю России, в которой предполагал главным образом остановиться на царствовании Петра, но успел лишь составить подробное оглавление этого труда и «Гисторию о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях. 1682—1694 гг.» — ценный источник сведений о стрелецких волнениях и первых годах петровского царствования.

Браки и дети 

Был женат дважды и имел пятерых детей.
 жена с 1691 года Ксения Фёдоровна Лопухина (1677—февраль 1698), родная сестра Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Умерла от чахотки.
 Татьяна (1 (14) января 1696—1757) — вторая супруга генерал-фельдмаршала князя М. М. Голицына;
 Александр (31 июля (13 августа) 1697—1749) — обер-шталмейстер, женат на Александре Ивановне Паниной (1711—1786);
 жена с ноября 1699 года княжна Мария Фёдоровна Урусова (ум.1731), дочь боярина Фёдора Семёновича Урусова, племянница царицы Агафьи Семёновны
 Сергей, родившийся в 1700 г. Он умер спустя полтора года;
 Екатерина (25 октября (7 ноября) 1703—1772), в 1718 году была невестой графа М. Г. Головкина, об этом браке хлопотал его отец, но безуспешно. С 1730 года вторая супруга генерал-фельдмаршала графа А. Б. Бутурлина;
 Василий.

Сочинения 
  Военная хитрость царя Петра Алексеевича под Нарвою 8-го июня 1704 г. Рассказ очевидца князя Б. И. Куракина // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 3. — , 1892. — С. 152—153.
  Всеподданнейшее прошение кн. Б. И. Куракина. Марта 10-го дня 1723 года // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 288—290.
  Гистория о Петре I и ближних к нему людях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. — Т. 68. — № 10. — С. 238—260. — Редакц. статья: Село Надеждино и архив кн. Ф. А. Куракина в 1888 и 1890 гг. — С. 229—237.
  Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина. 1705—1707 // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 101—240.
  Духовная князя Бориса Ивановича Куракина // Русский архив, 1893. — Кн. 1. — Вып. 2. — С. 149—158.
  Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина им самим описанная. 1676 июля/20 1709 // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 243—287.
  Записка кн. Б. И. Куракина о войне и мире. 1720 г. // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 341—348. 
  Записка кн. Б. И. Куракина об отношениях держав и делах политических. 1718 г. 3 (14) октября. Гага // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 329—340.
  Записки князя Бориса Ивановича Куракина о пребывании в Англии, отъезде в Россию к армии, путешествие с царем Петром Алексеевичем в Карлсбад и о назначении своем на съезд в Утрехт . 1710-1711-1712. Писано в aпреле 1712 г. // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 3. — , 1892. — С. 301—314.
  Русско-шведская война. Записки. 1700—1710 // Архив кн. Ф. А. Куракина. — Кн. 1. — , 1890. — С. 291—328.

Примечания

Литература 
 
 
 В. Н. Дружинин «Державы Российской посол» (1981, переизд. 1994, 1997, 2001).
 Московский некрополь. Т. 2. — С. 128—129.

Борис Иванович
Участники Северной войны
Генералы (Русское царство)
Действительные тайные советники
Петровские резиденты в Европе
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Писатели по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XVIII века
Писатели России по алфавиту
Писатели России XVIII века
Писатели Русского государства
Мемуаристы Российской империи
Послы Российской империи в Ганновере
Послы Российской империи в Нидерландах
Послы Российской империи в Великобритании
Послы Российской империи во Франции